Basílides puede referirse a
Basílides (gnóstico)
Basílides de Alejandría
Basílides de Astorga